Диарсенид пентамеди — бинарное неорганическое соединение
меди и мышьяка с формулой CuAs,
синие кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал коутекит — CuAs с примесями Fe .

 Спекание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Диарсенид пентамеди образует синие кристаллы
гексагональной сингонии,
параметры ячейки a = 2,306 нм, c = 1,454 нм.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 

меди